NIMH steht für:
 National Institute of Mental Health
 National Institute of Medical Herbalists
 Nederlands Instituut voor Militaire Historie (Niederländisches Institut für Militärgeschichte)

NiMH steht für:
 Nickel-Metallhydrid, siehe Nickel-Metallhydrid-Akkumulator

Siehe auch:
 Mrs. Brisby und das Geheimnis von NIMH
 Timmy und das Geheimnis von NIMH, Fortsetzung des oberen Films

Abkürzung